Gondrecourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gondrecourt-le-Château, kommun, Département de la Meuse, 
 Gondrecourt-Aix, kommun, Département de Meurthe-et-Moselle,